Angel’s Egg – album studyny zespołu Gong wydany w roku 1973. Jest częścią trylogii Radio Gnome Invisible.

Album ukazał się pierwotnie nakładem wytwórni Virgin, w jego tytule nie znajdował się apostrof.

Lista utworów

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy rocka progresywnego
Albumy Gong
Albumy Virgin Records